De Cruiserweight Classic (CWC), voorheen Global Cruiserweight Series, was een toernooi in het professioneel worstelen en WWE Network evenement dat georganiseerd werd door de Amerikaanse worstelorganisatie WWE. Alle deelnemers werden gefactureerd met een gewicht van 205 lbs (92 kg) of minder om de inaugurele WWE Cruiserweight Champion te bekronen. Het toernooi bestond uit verschillende wedstrijden met vooraf bepaalde resultaten. De kwalificatiewedstrijden voor het toernooi vonden plaats op verschillende onafhankelijk worstelorganisaties, inclusief bekende organisaties zoals: Revolution Pro Wrestling (RPW), Progress Wrestling en Evolve. Veel cruiserweight worstelaars van over de hele wereld kregen de kans om zich te kwalificeren voor het 32-man-toernooi, dat op vier data plaatsvond: 23 juni, 13 juli, 26 augustus en 14 september 2016. De winnaar van het toernooi was T.J. Perkins.

Achtergrond 
In 2016, kondigde WWE aan dat ze een 32-man toernooi gaan houden waarbij alle deelnemers werden gefactureerd met een gewicht van 205 lbs (92 kg) of minder. De toernooi was oorspronkelijk getiteld als "Global Cruiserweight Series". De kwalificatiewedstrijden voor het toernooi vonden plaats op verschillende onafhankelijk worstelorganisaties, inclusief bekende organisaties zoals: Revolution Pro Wrestling (RPW), Progress Wrestling en Evolve. Veel cruiserweight worstelaars van over de hele wereld kregen de kans om zich te kwalificeren voor het 32-man-toernooi, dat op vier data plaatsvond: 23 juni, 13 juli, 26 augustus en 14 september 2016. Tijdens de finale werd er onthuld dat de winnaar van de toernooi de inaugurele WWE Cruiserweight Champion zou worden.

Kwalificatiewedstrijden

Uitzendteam

Toernooi 

Bron:

Finale

Zie ook 

 WWE 205 Live

Externe links 

 Officiële website
 Profiel op IMDb

Referenties 

WWE
WWE 205 Live
WWE toernooi
Professioneel worstelen in 2016